Lobenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gewässer:
 Lobenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers bei Stein am Kocher (Stadt Neuenstadt am Kocher), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Lobenbach (Lafnitz), rechter Zufluss der Lafnitz unterhalb von Markt Burgau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lobenbach (Lavant), linker Zufluss der Lavant aus dem Gemeindegebiet von Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark an der Landesgrenze vor Markt Reichenfels, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Lobenbach (Turrach), rechter Zufluss der Turrach (zur Mur) beim Grabenwirt von Turrach (Gemeinde Stadl-Predlitz), Bezirk Murau, Steiermark

 Lobbenbach, Oberlauf bis Anröchte des Güller Bachs, rechter Zufluss des Glasebachs (zur Gieseler) gegenüber Stirpe (Stadt Erwitte), beide Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Ort:
 Lobenbacher Hof, Einzelhof in der Gemarkung von Stein am Kocher (Stadt Neuenstadt am Kocher), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 

Siehe auch:
 Lobach
 Lobbach